Адам — чоловіче ім'я
 Адам — прізвище
 Адам — у Старому Заповіті перша людина, батько роду людського
 Адам — прародич людства і пророк в ісламі

 Адам Бременський (1050—1081/1085) — римо-католицький клірик, північнонімецький хроніст
 Адам де ла Аль (1240—1287) — французький поет і композитор, трувер
 Адам-Вацлав Цешинський (1574—1617) — цешинський герцог (1579—1617). Представник сілезької гілки польської династії П'ястів
 Адам Зерникав /Чернігівський/ (1652—1693 чи 1694) — український культурний діяч, письменник, учений
 Адам (Дубец) (1926) — архієрей Польської православної церкви з 1983 року, архієпископ Перемишльський і Новосончівський
 Жюльєтт Адам (1836—1936) — французька письменниця
 Адам Козлевич — один з центральних персонажів роману «Золоте теля»

Адам — гора (4010 м) у Адміралтейських горах (Трансантарктичні гори, Східна Антарктида)

Адам — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Адам — присілок, Воєгуртське сільське поселення, Балезінський район, Удмуртія
 Адам — присілок, Карсовайське сільське поселення, Балезінський район, Удмуртія

Адам — гора (700 м) на острові Західний Фолкленд

Див. також 
 Нижні Адам-Учі